Крёлли () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 19 635 человек.

Код INSEE кантона 1413. Всего в кантон Крёлли входило 25 коммун, из них главной коммуной являлась Крёлли.

Коммуны кантона 

Амбли — население 267 чел.
Ангерни — население 820 чел.
Анизи — население 652 чел.
Бали (Кальвадос) — население 878 чел.
Бени-сюр-Мер — население 329 чел.
Керон — население 1574 чел.
Камб-ан-Плен — население 1522 чел.
Коломби-сюр-Тан — население 426 чел.
Кулон (Кальвадос) — население 286 чел.
Курсёль-сюр-Мер — население 4106 чел.
Крёлли — население 1512 чел.
Кюлли — население 173 чел.
Фонтен-Энри — население 485 чел.
Лантёй — население 648 чел.
Лассон — население 545 чел.
Ле-Френ-Камийи — население 815 чел.
Мартраньи — население 332 чел.
Ревье — население 548 чел.
Розель — население 510 чел.
Рюквиль — население 129 чел.
Сен-Габриэль-Бреси — население 298 чел.
Секвиль-ан-Бессен — население 355 чел.
Тан (Кальвадос) — население 1455 чел.
Во-сюр-Сёль — население 309 чел.
Виллон-ле-Бюиссон — население 661 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос